Elmore  es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Elmore (Alabama)
Condado de Elmore (Idaho)